Gregorio Méndez Magaña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gregorio Méndez Magaña, Huimanguillo, Tabasco, 
 Gregorio Méndez Magaña, Centla, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar